Марсе́ль Жоссера́н (; 1900—1992) — французский миколог.

Биография 
Марсель Жоссеран родился в Лионе 5 октября 1900 года. В 1920 году стал членом Лионского Линнеевского общества, в 1922 году был избран во Французское микологическое общество. В 1935, 1946, 1968 и 1972 годах избирался президентом Линнеевского общества. В 1947 году Жоссеран стал членом Лионской академии наук и искусств, в 1953 году был её президентом.

В 1970 году Жоссеран стал почётным президентом Лионского Линнеевского общества, в 1972 году — почётным членом Французского микологического общества.

Марсель Жоссеран занимался изучением макромицетов Центральной Европы, он написал множество статей в журнале Французского микологического общества. Также Жоссеран планировал написать монографию рода Гигрофор, однако она так и не была издана.

М. Жоссеран скончался 28 марта 1992 года.

Некоторые научные работы

Некоторые виды грибов, названные в честь М. Жоссерана

Литература 
 

Микологи Франции